Stora Gravtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Gravtjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Stora Gravtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (15,9 ha)
Stora Gravtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (21,8 ha)

Se även
Gravtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn